Mobley ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Mobley (* 1953), US-amerikanischer Jazz-Musiker (Trompete und Flügelhorn, Komponist, Bandleader, Arrangeur und Hochschullehrer)
 Carlton Mobley (1906–1981), US-amerikanischer Politiker
 Cuttino Mobley (* 1975), US-amerikanischer Basketballspieler
 Eric Mobley (* 1970), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ethel Mobley (1920–1984), US-amerikanische Rennfahrerin
 Evan Mobley (* 2001), US-amerikanischer Basketballspieler
 Hank Mobley (1930–1986), US-amerikanischer Tenorsaxophonist und Komponist des Hard Bop und Soul Jazz
 John Mobley (* 1973), US-amerikanischer Footballspieler
 Mary Ann Mobley (1937–2014), US-amerikanische Schauspielerin und Miss America